Stoßton steht für folgende Intonationsphänomene:
 Stoßton (Dänisch) (), Kehlkopfverschluss in der dänischen Sprache
 Stoßton (Limburgisch) (), Tonakzent in den Limburgischen und Ripuarischen Sprachen
 Stoßton (Litauisch) ( oder ), Tonakzent in den Litauischen Sprachen

Siehe auch